Карол () град је у америчкој савезној држави Флорида.

Демографија 
По попису из 2000. године број становника је 59.443.

Референце

Партнерски градови

Спољашње везе 

 
 -{United States Census Bureau}-

Проблеми
Градови на Флориди
Википројект географија/Насеља у САД